Андре Дево (* 1984) — багамський і канадський хокеїст, правий нападник.
 Вернер Дево (* 1957) — бельгійський велосипедист.
 Гендрік Дево (* 1955) — бельгійський велосипедист.
 Денні Дево (* 1959) — бельгійський художник-авангардист.
 Джоді Дево (* 1988) — бельгійський співак (сопрано).
 Еммануель Дево (* 1964) — французька акторка.
 Етьєнн Еміль Дево (1830—1854) — французький ботанік.
 Жерар Дево (1903—1972) — бельгійський футболіст.
 Йохан Дево (* 1966) — бельгійський велосипедист.
 Леон Дево (1896—1963) — бельгійський велосипедист.
 Лоуренс Дево (* 2000) — бельгійський настільний тенісист.
 Луї Дево (1926—2015) — бельгійський оперний співак (тенор) та диригент.
 Нікез Огюстен Дево (1784—1856) — французький ботанік, професор ботаніки, очолював ботанічний сад в Анже.
 Ноель Дево (1929—2018) — бразильський фаготист французького походження.
 Пол Дево (1911—1981) — бельгійський щахіст.
 Реймонд Дево (1922—2006) — бельгійський комік, комедіант і клоун.
 Філіп-Майкл Дево (* 1990) — канадський хокеїст.
Французькі прізвища